Кирпиченко — украинская фамилия. Известные носители:

 Кирпиченко, Вадим Алексеевич (1922—2005) — советский разведчик, генерал-лейтенант.
 Кирпиченко, Валерия Николаевна (1930—2015) — российский литературовед-востоковед.
 Кирпиченко, Иван Платонович (1925—2001) — полковник, Герой Советского Союза.
 Кирпиченко, Михаил Яковлевич (1902—1998) — советский учёный, гидробиолог, кандидат биологических наук.
 Кирпиченко, Сергей Вадимович (1951—2019) — советский и российский дипломат.
 Кирпиченко, Татьяна Ивановна (1926—?) — колхозница, Герой Социалистического Труда (1948).
 Кирпиченко, Яна Вячеславовна (род. 1996) — российская лыжница.